Esistono più comuni francesi con questo nome

Mondeville – Calvados
Mondeville – Essonne